Een Sint-Aubertuskerk is een kerk die vernoemd is naar de heilige Aubertus, niet te verwarren met een Sint-Albertuskerk

België
Sint-Aubertuskerk (Gent)
Sint-Aubertuskerk (Mont-Saint-Aubert)

Frankrijk
Église Saint-Aubert (Avesnes-le-Sec)
Église Saint-Aubert (Cambrai)

Aubertus